RAI — Radiotelevisione Italiana, uma empresa de televisão e rádio estatal italiana
Rai (Orne) — comuna da Normandia, França
Raï — gênero musical folclórico
Raïs — título de origem árabe usado em várias regiões muçulmanas, aplicado a altos dignitários
Raí — futebolista brasileiro 
Aeroporto Internacional Nelson Mandela — aeroporto da Praia, Cabo Verde, cujo código IATA é RAI